Ringleben kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ringleben, Bad Frankenhausen, tidigare kommun, Bad Frankenhausen, Thüringen, 
 Ringleben, Sömmerda, kommun, Landkreis Sömmerda, Thüringen,